«Исто́рия автомобилестрое́ния Росси́и и СССР» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая истории автомобильной промышленности России, которая выпускалась в 1973—1986 годах (с 30 ноября 1973 года по 15 августа 1986 года).

Только один из шести задействованных каталогов — французский каталог Ивер и Телье (Yvert) полностью определил эту многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Остальные каталоги разбили многолетнюю каталожную серию из 25 марок на 2 серии, где первая серия — это выпуски 1973—1976 годов одного оформления, а вторая серия — это последний выпуск 1986 года другого оформления:
 русский каталог Соловьёва (ЦФА) — на 2 серии;
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 2 серии;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 2 серии;
 немецкий каталог Михель (Michel) —  на 2 серии
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 2 серии.

Здесь 25 марок, это 14-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1,8. Первый номер серии ЦФА 4291, дата выпуска марки с первым номером серии 1973-11-30.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Автомобиль
Автомобильная промышленность России